Émile Barau (1851-1930), peintre français ;
 Yves Barau (1928-2017), homme politique français.
Patronyme français